Guayasamin est un nom de famille, notamment porté par :

Juan M. Guayasamin (1974-) un herpétologiste équatorien ;
Oswaldo Guayasamin (1919-1999) un artiste équatorien.